Cantonul Heiltz-le-Maurupt este un canton din arondismentul Vitry-le-François, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Alliancelles || align="right" | 132 || align="right" | 51250 || align="right" | 51006
|-
| Bassu || align="right" | 129 || align="right" | 51300 || align="right" | 51039
|-
| Bassuet || align="right" | 347 || align="right" | 51300 || align="right" | 51040
|-
| Bettancourt-la-Longue || align="right" | 72 || align="right" | 51330 || align="right" | 51057
|-
| Bussy-le-Repos || align="right" | 106 || align="right" | 51330 || align="right" | 51098
|-
| Changy || align="right" | 144 || align="right" | 51300 || align="right" | 51122
|-
| Charmont || align="right" | 231 || align="right" | 51330 || align="right" | 51130
|-
| Val-de-Vière || align="right" | 129 || align="right" | 51340 || align="right" | 51218
|-
| Heiltz-le-Maurupt || align="right" | 383 || align="right" | 51340 || align="right" | 51289
|-
| Heiltz-l'Évêque || align="right" | 285 || align="right" | 51340 || align="right" | 51290
|-
| Jussecourt-Minecourt || align="right" | 194 || align="right" | 51340 || align="right" | 51311
|-
| Outrepont || align="right" | 84 || align="right" | 51300 || align="right" | 51420
|-
| Possesse || align="right" | 145 || align="right" | 51330 || align="right" | 51442
|-
| Saint-Jean-devant-Possesse || align="right" | 37 || align="right" | 51330 || align="right" | 51489
|-
| Sogny-en-l'Angle || align="right" | 57 || align="right" | 51340 || align="right" | 51539
|-
| Vanault-le-Châtel || align="right" | 155 || align="right" | 51330 || align="right" | 51589
|-
| Vanault-les-Dames || align="right" | 331 || align="right" | 51340 || align="right" | 51590
|-
| Vavray-le-Grand || align="right" | 194 || align="right" | 51300 || align="right" | 51601
|-
| Vavray-le-Petit || align="right" | 58 || align="right" | 51300 || align="right" | 51602
|-
| Vernancourt || align="right" | 78 || align="right" | 51330 || align="right" | 51608
|-
| Villers-le-Sec || align="right" | 97 || align="right" | 51250 || align="right" | 51635
|-
| Vroil || align="right" | 129 || align="right" | 51330 || align="right" | 51658
|}
 
 

Cantoane în Marne